Iljitschowsk (, vom Vatersnamen Lenins, Iljitsch) ist:

 der frühere russische Name einer Hafenstadt am Schwarzen Meer in der Ukraine, siehe Tschornomorsk
 der frühere Name (1964–1991) einer Stadt in der Autonomen Republik Nachitschewan (Aserbaidschan), siehe Şərur (Stadt)
 der frühere Name (1980–1992) einer Stadt in Usbekistan an der Grenze zu Kirgisistan, siehe Qorasuv